Der findes flere personer med navnet Thomas Dekker:

 Thomas Dekker (forfatter)
 Thomas Dekker (cykelrytter) 
 Thomas Dekker (skuespiller)